Чађавица може да се односи на:

 Чађавица (Славонија), насељено место и седиште општине, Хрватска
 Чађавица (Рибник), насеље у општини Рибник, Република Српска, БиХ
 Чађавица Горња (Бијељина), насеље у општини Бијељина, Република Српска, БиХ
 Чађавица Доња (Бијељина), насеље у општини Бијељина, Република Српска, БиХ
 Чађавица Средња (Бијељина), насеље у општини Бијељина, Република Српска, БиХ
 Чађавица Горња (Нови Град), насеље у општини Нови Град, Република Српска, БиХ
 Чађавица Доња (Нови Град), насеље у општини Нови Град, Република Српска, БиХ
 Чађавица Средња (Нови Град), насеље у општини Нови Град, Република Српска, БиХ